Amt Südholstein steht für folgende Ämter in Schleswig-Holstein:

 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Amt Auenland Südholstein